Bengalen steht für:
 Bengalen, geografische Region im Nordosten des indischen Subkontinents
 Bengalen (Volk), Menschen, deren Muttersprache Bengalisch ist
 Bengalen (Präsidentschaft), Verwaltungseinheit Britisch-Indiens
 Sultanat von Bengalen, Staat in Südasien von 1352 bis 1576

Siehe auch:
 Westbengalen, Bundesstaat in Indien
 Golf von Bengalen, Randmeer des Indischen Ozeans
 Bangladesch, Staat in Südasien
 Bengal